Натуральне число 2093
 2093 рік до нашої ери
 2093 рік нашої ери